Kodama steht für:

 Kodama (Album), Studioalbum der französischen Blackgaze-Band Alcest
 Kodama (Geist), Gestalt der japanischen Folklore
 Kodama-gun (Saitama), japanischer Landkreis
 eine Zugbezeichnung der Shinkansen, siehe Shinkansen #Zugbezeichnungen und Fahrzeuge

Kodama ist der Familienname folgender Personen:

 Arata Kodama (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kodama Gentarō (1852–1906), japanischer General und Politiker
 Hiroshi Kodama (* 1952), japanischer Dirigent
 Jun Kodama (* 1997), japanischer Fußballspieler 
 Kazuoki Kodama (* 1965), japanischer Nordischer Kombinierer
 Kodama Kibō (1898–1971), japanischer Maler
 Koto Kodama (* 1973), österreichischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Mari Kodama (* 1967), klassische Pianistin 
 María Kodama (* 1937), argentinische Autorin, Übersetzerin und Literaturprofessorin
 Mei Kodama (* 1999), japanische Leichtathletin
 Miki Kodama (* 1996), japanische Skilangläuferin
 Momo Kodama (* 1972), japanische Pianistin
 Reoto Kodama (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Rieko Kodama (1963–2022), japanische Videospielkünstlerin, Regisseurin und Produzentin
 Shunto Kodama (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Taisuke Kodama (* 1958), japanischer Marathonläufer

 Tsuyoshi Kodama (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Kodama Yoshio (1911–1984), japanischer Nationalist und Yakuza-Boss
 Yuji Kodama († 2014), japanischer Aktivist